Народная культура — традиционная культура, включающая культурные пласты разных эпох от глубокой древности до настоящего времени, субъектом которой является народ — коллективная личность, которая означает объединение всех индивидов коллектива общностью культурных связей и механизмов жизнедеятельности. Эта культура бесписьменная, именно поэтому в ней большое значение принадлежит традиции как способу трансляции жизненно важной для общества информации.

См. также 

 Традиционная культура

Примечания

Литература 
 Народная культура // Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б. C. Социологический словарь, 2008 г.
 Народная культура // Кравченко А. И. Культурология: Учебное пособие для вузов. — 3-е изд. — : Академический проект, 2001.
 Михайлова Н. Г. Народная культура // Энциклопедия культурологии

Ссылки 

Этнография
 
Культурная антропология
Традиции